Oleksandrivka – città dell'Ucraina dell'oblast' di Donec'k
Oleksandrivka – città dell'Ucraina dell'oblast' di Kirovohrad
Oleksandrivka – città dell'Ucraina del Distretto di Novotroïc'ke
Oleksandrivka – città dell'Ucraina dell'oblast' di Mykolaïv